Joseba Albizu (1978-), coureur cycliste espagnol ;
 Joseba Albizu (1924-2005), peintre expressionniste abstraite américaine.